Chasse au tigre en Corrèze est le cinquième roman de la série Les Évadés du temps écrite par Philippe Ébly. Ce roman est paru pour la première fois en 1983 chez Hachette dans la collection Bibliothèque verte.

Résumé 
Un tigre hante le jardin du docteur Sarlat en Corrèze ! Non loin de l'endroit où les Evadés du Temps ont établi leur camp pour les vacances... Alertés par le médecin et son fils, nos amis envisagent toutes les hypothèses... Ne s'agit-il pas d'un tigre-garou ? Et cet animal de légende, surgi du fond des temps, ne serait-il pas... l'un d'eux ? Noïm ou Kouroun ? Les soupçons s'égarent, jusqu'à cette nuit où, dans la clarté lunaire, apparaît la vérité, étonnante !

Les différentes éditions 
 1983 : Hachette,  : Bibliothèque verte, cartonné. Illustrations de Angel Arias Crespo. 186 p. , 
 1989 : Hachette,  : Bibliothèque verte, souple, . Illustrations de Richard Martens. 191 p. , 
 2005 : Degliame,  : Le Cadran bleu. Illustrations d'Alain Reno. 176 p. ,

Source 
 Bibliothèque nationale de France (pour les éditions)

Les Évadés du temps
Roman de science-fiction de Philippe Ébly
Roman pour l'enfance et la jeunesse
Roman belge paru en 1983
1983 en science-fiction
Bibliothèque verte
Chasse dans la littérature
Tigre de fiction
Œuvre littéraire se déroulant en Corrèze